Кінг Конг:

 Кінґ-Конґ — персонаж фільмів. Вигаданий Меріаном Купером та Волесом Едґаром. 
 «Кінг Конг» — фільм, у якому вперше з'явився Конг.
 «Кінг Конг (фільм)» — римейк фільму 1933 року.
 «Кінг-Конг живий» — продовження версії 1976 року.
 «Кінг-Конг (фільм, 2005)» — кінострічка Пітера Джексона. Римейк першого «Кінг Конга».